Ryan kan som auktorsförkortning betyda:

 Bruce Douglas Ryan
 Elling Ryan

Robotskapade auktorsförkortningar